NŠ Mura is een Sloveense voetbalclub uit Murska Sobota. De club werd in 2012 opgericht en speelt in het Stadion Fazanerija dat plaats biedt aan 3.716 toeschouwers. De club beschouwde zich als de opvolger van NK Mura (opgericht op 16 augustus 1924 en ontbonden in 2004) en ND Mura 05 (2005-2013).

In 1991 was NK Mura medeoprichter van de Sloveense hoogste klasse, nadat het land onafhankelijk geworden was van Joegoslavië. Na een zevende plaats werd Mura derde in 1993. Het volgende seizoen ging nog beter met de vicetitel. Ook de volgende seizoenen eindigde de club vrij goed tot Mura net aan een degradatie ontsnapte in 1999/00. In 2001 herstelde de club zich met een vierde plaats.

In het seizoen 2004/05 ging de club failliet en werd dan opgevolgd door NK Mura 05. De Sloveense voetbalbond beschouwt Mura 05 niet als de rechtsgeldige opvolger van NK Mura. In het seizoen 2010/11 werd de club vierde in de 2. slovenska nogometna liga maar werd toch aangewezen voor promotie omdat de eerste drie geen licentie kregen. Daardoor speelde de club in het seizoen 2011/12 in de 1. slovenska nogometna liga, en eindigde op een verrassende derde plaats in de eindrangschikking. In 2013 werd de club opgeheven omwille van financiële malaise.

Vanuit de jeugdafdeling (ND NŠ Mura 05) werd NŠ Mura opgericht en in het seizoen 2013/14 speelt de club in de regionale competitie rond Sobota. In 2018 promoveerde de club naar de hoogste klasse. In het seizoen 2019/20 won NŠ Mura de Sloveense voetbalbeker. In het seizoen 2020/21 werd de club landskampioen.

Erelijst

NK Mura 
 Beker van Slovenië
 1995

ND Mura 05 
 3. Slovenska Nogometna Liga Oost
 2006

NŠ Mura 
 1. slovenska nogometna liga
 2021
 Beker van Slovenië
 2020
 2. slovenska nogometna liga
 2018
 MNZ Murska Sobota Cup
 2017, 2018

Eindklasseringen vanaf 1992

|}

Mura in Europa 

Uitslagen vanuit gezichtspunt Mura

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 24.5

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Slovenië
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Bekende (oud-)spelers

Internationals 
De navolgende Europese voetballers kwamen als speler van NŠ Mura (of een van de voorgangers van de club) uit voor een vertegenwoordigend A-elftal. Tot op heden is Vladimir Kokol degene met de meeste interlands achter zijn naam. Hij kwam als speler van NŠ Mura in totaal twaalf keer uit voor het Sloveense nationale elftal.

Trainer-coaches 
  Bojan Prašnikar (1991–1992)
  Marin Kovačić (1994–1995)
  Milan Miklavic (2004–2005)
  Primož Gliha (2008)
  Robert Pevnik (2010–2011)
  Ante Šimundža (2011–2012)
  Franc Cifer (2012)
  Oliver Bogatinov (2012–2013)

Mura
Murska Sobota